Шумарово:
 Шумарово — село в Мглинском районе Брянской области.
 Шумарово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

См. также 
 Шуморово